Арика — місто у Чилі у регіоні Арика-і-Паринакота
 Арика (провінція) — провінція у Чилі у регіоні Арика-і-Паринакота
 Арика-і-Паринакота — регіон (найбільша одиниця адміністративного поділу) Чилі